VCS steht als Abkürzung für:
 Vereinigung christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich
 Veritas Cluster Server, eine Software für Computercluster
 Verkehrs-Club der Schweiz
 Vice City Stories, ein Computerspiel, siehe Grand Theft Auto: Vice City Stories
 Video Computer System, eine frühe Bezeichnung für die Spielkonsole Atari 2600
 Vivento Customer Services, ein Unternehmen in Bonn
 Vena cava superior, ein venöses Blutgefäß der Brusthöhle
 VCS, Markenname des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Fahrradfabrik V. Chr. Schilling
 Version Control System, siehe Versionsverwaltung

vcs steht für:
 vCalendar, als Dateinamenserweiterung

VCS